Metaxás est un nom propre grec qui peut faire référence à :

Patronyme 

 la famille Metaxás, originaire de Céphalonie, qui a donné plusieurs hommes d'État et généraux :
 Andréas Metaxás révolutionnaire et homme politique grec du  ;
 Yerasimos Metaxas (1816-1890), général ;
 Nicolas Metaxas (1833-1903), fils du précédent, militaire, directeur de l'Académie militaire grecque et ministre de la Guerre en 1897 ;
 Ioánnis Metaxás (1871-1941), militaire, homme politique et dictateur grec ;
 Anastásios Metaxás, architecte du stade olympique des Jeux de 1896 ;

Divers 
 la ligne Metaxas, fortification grecque nommée en l'honneur de Ioannis Metaxas ;
 la boisson alcoolisée Metaxa.

Patronyme grec